Múrcia — município e cidade de Espanha.
Região de Múrcia — comunidade autónoma espanhola
Múrcia (mitologia) — epíteto romano da deusa Vénus